Moussey kan syfta på:
 Moussey, Aube
 Moussey, Moselle
 Moussey, Vosges